Браян Дауні (* 1951) — ірландський ударник, автор пісень.
 Браян Дауні (* 1944) — канадський актор, музикант, письменник.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок